Тансулпан Дагиевна Бабичева (; род. 15 мая 1953, Давлеканово, Башкирская АССР) — советская российская башкирская актриса. Народная артистка Российской Федерации (2000). Народная артистка Республики Башкортостан (1994).

Биография 

Состоит в труппе Башкирского академического театра драмы им. М. Гафури (с 1974). Завкафедрой режиссуры и мастерства актёра Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова.

В 2005—2006 годах Тансулпан Дагиевна работала художественным руководителем Национального Молодёжного театра РБ.

На сцене Башкирского академического театра драмы поставила спектакли «Дүрт кешелек табын» (1989; «Стол на четверых») Н. Гаитбая, «Ун икенсе төн» (1993; «Двенадцатая ночь») У. Шекспира и др.

Снималась в кино и телефильмах.

Образование 
Уфимский государственный институт искусств (1974; педагог Р. М. Аюпова).

Роли 
 Зубаржат и Шафак («В ночь лунного затмения» М. Карима)
 Айхылу («Лунные вечера Айхылу» И. Абдуллина)
 Илона Альгрен («Женщины Нискавуори» Х. Вуолийоки)
 Акйондоз, Мария Тереза («И судьба — не судьба!», «Помилование» Карима — Р. Исрафилова)
 Гуль («Ненаглядная» М. Садыковой)
 Диляфруз («Четыре жениха Диляфруз» Т. Миннуллина)
 Ольга Прозорова («Три сестры» А. П. Чехова)
 Филумена Мартурано («Женщина, которая не умела плакать» Э. Де Филиппо)
 Хадия Давлетшина («Хадия» Г. Шафикова) и многие другие

Роли в кино 
 «Визит» (короткометражный, реж. Булат Юсупов), 2013 — роль матери Рудольфа Нуреева.
 «Русский роман» / «Russian Romance» — режиссёр Владимир Македонский. Производство: Россия, Словакия, Германия: Infafilm (Мюнхен) / WN Danubius Film (Братислава) / Экран (Останкино), 1993, 2-серийный.  
 «Всадник на золотом коне»: Гульбика — Режиссёр Василий Журавлёв, киностудия «Мосфильм» , 1980.

Сценография 
 «Бабич» (реж. Булат Юсупов), 2017 — соавтор Г. Саламатовой.

Труды 
Ғәмәл. Актёр оҫталығы мәктәбе (1 синыф). Өфө, 2001.

Награды и звания 
 Народная артистка Российской Федерации (2000).
 Народная артистка Республики Башкортостан (1994).
 Заслуженная артистка РСФСР (1991).
 Заслуженная артистка Башкирской АССР (1981).
 В 1981 году Нурия Ирсаева, Тансулпан Бабичева, Загир Валитов, Олег Ханов, Фидан Гафаров удостоились Республиканской премии имени Салавата Юлаева «за исполнение ролей в спектакле „И судьба не судьба“».
 Премия и диплом 4-го Всероссийского фестиваля национальной драматургии и театрального искусства народов СССР (1982).

Литература 
Саитов С. С. Тансулпан Бабичева. Уфа, 1995.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкортостан: Краткая энциклопедия
 биография
 Цель её жизни — служение театру (К юбилею актрисы и театрального педагога Тансулпан Бабичевой). Владимир Романов. ИА Башинформ
 Статья в электронной версии Башкирской энциклопедии

Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Делегаты съездов ВЛКСМ